Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2001 года в быстрой программе прошёл 25 июня в г. Ишимбае в помещении Дворца культуры нефтяников имени С. М. Кирова.

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н.  (Тверь). Главный секретарь соревнований: Сакаев Д. Х.

17 участниц из 7 городов.

Система проведения

Швейцарская система, 7 туров.

Поскольку по швейцарской системе необходимо четное количество участников, под 18-м номером «играл» плюс.

 ход турнира

В первом туре Ольга Беллер «встретилась» с плюсом, затем сыграла вничью и в 3-м туре вышла в единоличные лидеры. Ишимбайский мастер никому не позволила себя догнать и впервые стала чемпионкой России.

 призеры

 — Ольга Беллер,

 — Гузель Георгиева,

 — Елена Читайкина

2001 год в Башкортостане
Чемпионаты России в 2001 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
2001 год в шашках
События 25 июня
Июнь 2001 года